

Regno

Ilim-Ilimma è noto tramite le iscrizioni scoperte sulla Statua di suo figlio Idrimi. La sua regina appartenne alla famiglia reale di Emar, ed egli ebbe non pochi figli, di cui Idrimi fu il più giovane.

Ilim-Ilimma era sotto la minaccia del re Parshatatar di Mitanni, e una ribellione probabilmente istigata da lui terminò il regno e la vita di Ilim-Ilimma nel 1524 a.C. circa, costringendo la famiglia reale a fuggire a Emar.

Fato della dinastia
Aleppo cadde sotto l'autorità di Mitanni, lasciando Idrimi a restare in esilio per sette anni, passati i quali conquistò Alalakh e continuò la dinastia come re di Mukis, Ilim-Ilimma I fu così l'ultimo re della dinastia di Yamhad come re di Halab; suo nipote Niqmepa avrebbe controllato Halab, ma come re di Alalakh.

Note

Re di Yamhad